Baniachang är en ort i Bangladesh.   Den ligger i provinsen Sylhet, i den östra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Dhaka. Baniachang ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Baniachang är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Baniachang. Runt Baniachang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Habiganj,  kilometer söder om Baniachang.

Trakten runt Baniachang består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sylhet (provins)